JBP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Los Angeles Commerce (Stati Uniti)